Кипруто — кенийская фамилия.

 Кипруто, Амос (род. 1992) — кенийский легкоатлет, который специализируется в марафоне.
 Кипруто, Бримин (род. 1985) — кенийский легкоатлет, который специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями.
 Кипруто, Винсент (род. 1987) — кенийский легкоатлет, который специализируется в марафоне.
 Кипруто, Консеслус (род. 1994) — кенийский бегун на средние дистанции, который специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. 
 Кипруто, Ронекс (род. 1999) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кипруто, Силас (род. 1984) — кенийский бегун на длинные дистанции.